Smolnica ist der Name folgender Orte in Polen:
 Smolnica (Lipka) (Kolonie Kleinfier) in der Woiwodschaft Großpolen
 Smolnica (Wronki) in der Woiwodschaft Großpolen
 Smolnica (Narewka) in der Woiwodschaft Podlachien
 Smolnica (Rutka-Tartak) in der Woiwodschaft Podlachien
 Smolnitz in der Woiwodschaft Schlesien
 Smolnica (Dębno) (Bärfelde) in der Woiwodschaft Westpommern